Prvenstvo Jugoslavije u ragbiju za 1984./85. je osvojio Čelik iz Zenice.

Ljestvice

A grupa

Izvori 
 
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009. 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr/, "Slobodna Dalmacija", br. 12436, god. XLI, izdano 22. travnja 1985., str. 15, preuzeto 1. studenog 2018. 
  

1984-85